Le contre-amiral André Javouhey, né le  à Toulon (Var) et décédé le  à Toulon, était un officier de marine français.

Biographie

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Liens externes 
 .
 .
 .
 .

Naissance en janvier 1909
Naissance à Toulon
Décès en juillet 2001
Décès à Toulon
Décès à 92 ans
Officier de la Marine française
Élève de l'École navale
Commandant de sous-marin de la Marine française
Militaire français de la Seconde Guerre mondiale
Officier de la Légion d'honneur
Titulaire de la croix de guerre 1939-1945